RFS Kaliningrad (ros. БДК-102 Калининград) – okręt desantowy Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej projektu 775 (według klasyfikacji NATO nazywanej „Ropucha”, a według klasyfikacji rosyjskiej БДК, czyli Большой Десантный Корабль – „duży okręt desantowy”) o numerze taktycznym 102.

Zbudowany w Stoczni Północnej w Gdańsku w roku 1974. Liczy 112 m długości, zanurzenie ok. 3,7 m, wyporność standardowa wynosi 3450 ton (pełna – 4080 ton) i rozwija prędkość 18 węzłów. Wymiary przestrzeni ładunkowej 95 × 4,5 × 4,5 m, masa ładunku (desantu) — do 480 ton - max. 13 czołgów.
Przyjęty do służby 1 lipca 1974 roku, spisany ze stanu floty 17 grudnia 1994 roku. 
Napęd: 2 śruby stałej nastawy, napędzane poprzez rozłączalne sprzęgła hydrauliczne przez 2 czterosuwowe silniki Sulzer-Zgoda V16 po 8000 KM każdy.

Radzieckie okręty desantowe z okresu po 1945